Egeler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Egeler (1770–1850), süddeutscher Prediger
 Ernst Egeler (1908–1978), Schweizer Architekt
 Hermann Egeler, sächsischer Amtshauptmann
 Roderich Egeler (* 1950), deutscher Volkswirt und Behördenleiter